Echinus (zee-egel), het typegeslacht van de zee-egelfamilie Echinidae
 Echinus (kapiteel), een eenvoudig type kapiteel